Cassida parvula — жук подсемейства щитовок из семейства листоедов.

Распространение 
Встречается в Армении, Болгарии, Румынии, степи России, Средней Азии, Монголии и на северо-западе Китая.

Экология и местообитания 
Кормовые растения — маревые (Chenopodiaceae): лебеда стреловидная (Atriplex nitens), лебеда прибрежная (Atriplex littoralis), кокпек (Atriplex cana) и Suaeda confusa.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Щитоноски (род)
Животные, описанные в 1854 году